Мурич (, , ) — южнославянская фамилия.

Известные носители:
 Мурич, Дино (род. 1990) — словенский баскетболист.
 Мурич, Роберт (род. 1996) — хорватский футболист.
 Мурич, Эдо (род. 1991) — словенский баскетболист.
 Мурич, Эгон (род. 1982) — словенский хоккеист.